GSL se može odnositi na:

 -{GNU Scientific Library}-, softverska biblioteka za primenjenu matematiku i nauku
 Glikosfingolipidi, podtip glikolipida koji sadrže amino alkohol sfingozin
 -{Great Salt Lake}-, jezero sa slanom vodom u Juti